Njoya peut désigner :
 Adamou Ndam Njoya (1942-2020), écrivain et homme politique camerounais
 Arouna Njoya, homme politique camerounais
 Ibrahim Njoya (1876-1933), sultan des Bamoun
 Ibrahim Mbombo Njoya (1937-2021), homme politique et roi des Bamoun
 Rabiatou Njoya (1945-2021), cohéritière et conseillère du roi des Bamoun
 Seidou Njimoluh Njoya (1902-1992), sultan des Bamoun

Homonymie de patronyme